Världsmästerskap i skidsport, skidvärldsmästerskap eller världsmästerskap på skidor, kan syfta på:

Världsmästerskapen i alpin skidsport (premiär 1931, slalom, storslalom, störtlopp, alpin kombination, super G)
Världsmästerskapen i nordisk skidsport (premiär 1924, längdskidåkning, backhoppning, nordisk kombination)
Världsmästerskapen i skidorientering (premiär 1975)
Världsmästerskapen i skidskytte (premiär 1958)
Världsmästerskapen i freestyle (premiär 1986, acroski, puckelpist, half pipe, parallellpuckelpist och skicross)
Världsmästerskapen i snowboard (premiär 1996, parallellslalom, parallellstorslalom, boardercross, big air och halfpipe)